Трка на 3.000 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 7. и 9. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојен у Инстанбулу 2010. бранио је двоструки светски првак Бернард Лагат из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичара из 15 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 3.000 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 3.000 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У финале су се квалификовала четири првопласирана такмичара из сваке групе (КВ) и четири према резултату (кв).,

Финале 

Финална трка је стартовала 09. 03. 2014. у 16:10.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 3.000 метара на Светском првенству у атлетици у дворани